Convent de Sant Domènec (Girona) 
 Convent de Sant Domènec (Puigcerdà)
 Convent de Sant Doménec (València), monument gòtic de la ciutat de València
 Convent de Sant Domènec (Vic)
 Convent de Sant Domènec (Xàtiva)
 Convent de Sant Domènec de Balaguer
 Convent de Sant Domènec i capella del Rosari, conjunt monàstic de l'Orde Dominicà a la ciutat de Múrcia
 Convent de Sant Domènec de Peralada